Biernatów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Biernatów, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Biernatów, un village dans la voïvodie d'Opole.